Cet article présente les personnages issus de la série de jeux vidéo Ace Attorney. Cette série, initiée par Phoenix Wright: Ace Attorney en 2001, met en scène de nombreux protagonistes au gré de différentes affaires.

Avocats de la Défense 

Première rencontre : Phoenix Wright: Ace Attorney
Phoenix est un avocat de la défense et est le personnage principal des trois premiers jeux de la série, et un personnage secondaire (mais avec un rôle important) dans le quatrième épisode Apollo Justice. Il alterne personnage principal et secondaire dans le cinquième et sixième opus, et partage la vedette avec le Professeur Layton, un archéologue, dans le cross-over "Phoenix Wright vs Professeur Layton : Ace Attorney". Il est souvent appelé « Nick » par ses amis proches, ou « Tête de hérisson » par les autres à cause de sa coiffure. Dans son enfance, il devient ami avec Paul Defès et Benjamin Hunter. Il a été arrêté et accusé de meurtre pendant ses études d'art à l'université, mais fut défendu avec succès par Mia Fey. Il changea de carrière professionnelle pour aller dans le droit et rejoindra le cabinet d'avocat de Mia. Après le meurtre de Mia, Phoenix hérite du cabinet, et le renomme en « Cabinet d'avocat Wright & Co » (le Co faisant principalement référence à Maya Fey qu'il a rencontré pendant le procès du meurtre de Mia) et continue son travail comme avocat de la défense. Dans la cour de justice, Phoenix est connu pour sa capacité à bluffer et « retourner » (volte-face) la cour en sa faveur. Phoenix utilise comme sonnerie de téléphone portable le thème du Samouraï d'Acier.

Il a une relation ambigüe mêlée d'amitié et de rivalité professionnelle envers Benjamin Hunter.

Après un procès au cours duquel Phoenix a usé d'une preuve falsifiée, il fut forcé de rendre son badge d'avocat et ne put exercer pendant longtemps. Il adopte la talentueuse et jeune Vérité Wright et renomme son cabinet en « Agence à tout faire Wright », dans laquelle il devient pianiste et Vérité se forme à être prestidigitatrice. Quand il est accusé une troisième fois de meurtre sept ans après qu'il eut rendu son badge, il est de nouveau déclaré non coupable grâce à un jeune et talentueux avocat de la défense : Apollo Justice, à la suite de quoi Phoenix lui offre une place dans son « Agence à tout faire ».

Cette période de sept ans appelée l'Âge sombre du droit força le ministère de la justice à l'appeler en tant que consultant pour réformer le droit. Il finit par obtenir de nouveau le droit d'exercer, ce qu'il fit avec Apollo Justice et sa jeune recrue, Athena Cykes, talentueuse avocate.

Lors d'un voyage dans un colloque à Londres, il se retrouve catapulté dans un monde médiéval où règne la sorcellerie où il semble avoir perdu la mémoire. Il rencontre alors le Professeur Layton et son disciple, Luke Triton.

En anglais son nom est un jeu de mots entre « phénix », un oiseau qui est capable de renaître de ses cendres, et un homonyme avec le mot right (le droit). En japonais son nom est un jeu de mots signifiant « Je vois ».
Dans l'affaire 3 de Ace Attorney Investigations: Miles Edgeworth, il apparaît avec Maya et Pearl sur une barque sur la rivière qui passe à côté du Gatewater Land.

 Première rencontre : Phoenix Wright: Ace Attorney
 Mia est la première fille de Misty, qui devient avocate de la défense après la disparition de sa mère à la suite de l'affaire DL-6. Elle commence à travailler dans le Cabinet d'avocat de Samuel Rosenberg (où elle rencontre Diego Armando), pour finir par créer son propre cabinet d'avocats : l'Agence Fey & Co. Traumatisée par son premier procès où son client se suicide, elle attend un an avant de plaider à nouveau pour défendre Phoenix, accusé de meurtre. Elle va de nouveau se confronter à Dahlia, comme lors de son premier procès. Peu de temps après avoir intégré Phoenix, elle est tuée par Redd White, à cause de certaines informations qu'elle avait apprises sur la disparition de sa mère et de l'affaire DL-6. Les capacités de channeling de Maya et Pearl lui permettent néanmoins de réapparaître régulièrement pour aider Phoenix, l'aidant souvent aux moments les plus difficiles. On apprend dans Phoenix Wright: Ace Attorney Trials and Tribulations que Mia s'est aussi tournée vers le droit pour ne pas rentrer en concurrence avec Maya pour le titre de Maître de la technique de channeling Kurain.

Première rencontre : Phoenix Wright: Ace Attorney
Rosenberg est un avocat de la défense et prête-nom pour le « Cabinet de loi Rosenberg ». Mia Fey a commencé sa carrière avec lui. Samuel est au courant de l'histoire de la famille Fey et des évènements de la fameuse Affaire « DL-6 » qui lie plusieurs affaires ensemble, mais il est réticent à donner ces informations à d'autres. Son cabinet a regroupé plusieurs avocats apparaissant dans la série : Jean Durand, Mia Fey et Diego Armando.

Première rencontre : Apollo Justice: Ace Attorney
Le nouvel et jeune avocat de la défense qui apparaît dans le quatrième volet de la série Ace Attorney. Il y est le principal protagoniste et commence par devoir défendre Phoenix Wright sous la tutelle de Kristoph Gavin. Quand Kristoph est arrêté, Phoenix offre un poste à Apollo dans son « Agence à tout faire Wright ». En tant qu'un des descendants de la famille Grimoire, il a un bracelet spécial qui l'aide à lire les changements subtils dans le langage corporel, ce qui lui permet de dévoiler certains mensonges. Apollo utilise aussi ses « cordes vocales d'acier » pour crier ses objections dans la cour de justice, mais est souvent réprimandé pour cela. Il explique souvent à Vérité qu'il se lève tôt le matin pour s'échauffer (mais a plutôt tendance à rendre sa voix rocailleuse). Il est aussi le demi-frère de Vérité, ce qu'il ne sait pas à ce jour.

Première rencontre : Apollo Justice: Ace Attorney
Kristoph est le grand frère de Konrad, le mentor d'Apollo et l'ami de Phoenix pendant de longues années. Il possède sa propre agence d'avocat appelé « Agence d'avocat Gavin ». Il est suspecté et accusé de meurtre et est plus tard révélé comme étant à l'origine de l'affaire ayant fait perdre son badge d'avocat à Phoenix Wright sept ans avant le début de l'épisode Apollo Justice.

Première rencontre : Ace Attorney Investigations: Miles Edgeworth
Calisto Yew est une avocate de la défense qui apparaît dans la quatrième affaire de Ace Attorney Investigations : Miles Edgeworth. Normalement calme et impassible, elle a tendance à rire à des moments inopportuns. Pendant l'affaire, elle assassine le procureur Byrne Faraday (le père de Kay Faraday), qui menace de dévoiler la vérité sur le Yatagarasu. Celui qui est appelé « the Great Thief » (« le Grand Voleur ») est en réalité trois personnes différentes : Calisto Yew (elle-même), Byrne Faraday et le détective Badd. Face à Hunter au tribunal, Calisto essaye de le tuer avant de s'évader.
Pendant trois affaires, Calisto Yew réapparaît sous le nom de Shîna (シーナ, Shīna), qui est l'assistante de l'agent Lang sans que personne ne s'en rende compte. Sa vraie identité est plus tard découverte durant l'affaire 5, quand elle est soupçonnée d'être responsable de l'incendie de l'ambassade. Elle révèle en fin de compte que « Shîna » et « Calisto Yew » ne sont que certains des pseudonymes qu'elle a utilisé comme membre secret du réseau de contrebande, où elle a travaillé comme agent double parmi les membres du Yatagarasu.

Athena Cykes est une jeune avocate de 18 ans se spécialisant en psychologie. Elle rejoint l'Agence à Tout Faire Wright dans Ace Attorney : Dual Destinies et travaille aux côtés de Phoenix et Apollo. Elle a une oreille exceptionnelle, ce qui lui permet de détecter les émotions de ses interlocuteurs. Elle utilise un petit gadget appelé Widget qui a l'habitude de dire à voix haute ce qu'elle pense tout bas, et qui lui permet surtout d'utiliser le Mood Matrix, qui permet d'entendre la discorde dans le cœur des gens, ce qui est utile pour pointer du doigt les contradictions.
Le souvenir de la mort de sa mère a été une expérience traumatisante. Elle éprouve des flashbacks et d'autres symptômes s'apparentant aux symptômes de stress post-traumatique, en particulier lors du premier procès pour le meurtre de sa mère, où elle ne parvient pas à innocenter Simon Blackquill par son témoignage. Son sentiment de culpabilité et l'approche de la condamnation à mort de Simon la poussent à devenir avocate.

Procureurs 

Première rencontre : Phoenix Wright: Ace Attorney
Principal rival de Phoenix Wright, Benjamin est le procureur le plus jeune et le plus brillant de la région. En CM1 il était l'ami de Phoenix Wright et Paul Défès. Lors d'un procès d'école il a défendu Phoenix et ils sont devenus amis. Phoenix a choisi sa voie d'avocat en partie grâce à lui (voir: Phoenix Wright, Ace Attorney. Épisode 4). À la fin de l'année, Benjamin disparaît mystérieusement à la suite de la mort de son père. 
Quand il était enfant, Benjamin voulait devenir un avocat de la défense en suivant les traces de son père Henri. Mais après l'affaire DL-6, où l'homme qu'il pense être le meurtrier de son père est relâché, Benjamin a développé une haine envers les criminels. 
Il étudie alors la profession de procureur auprès de l'homme qui l'a recueilli, son mentor Manfred Von Karma, afin de toujours obtenir un verdict « coupable ». Il gagne rapidement le surnom du « Procureur Démon ». Benjamin n'a perdu aucun procès en tant que procureur jusqu'à sa rencontre avec Phoenix Wright qui lui inflige une défaite : il aurait gagné le procès si Mia Fey n'était pas intervenue. Après avoir été accusé de meurtre et innocenté par Phoenix lors d'un procès contre son propre mentor Manfred, Benjamin finit par comprendre que les procureurs et les avocats de la défense n'ont pour réel objectif que de découvrir la vérité en travaillant ensemble. 
Se faisant passer pour mort pendant près d'un an pour s'accorder un temps de réflexion sur le véritable sens de son métier, Benjamin revient "en force" aider Phoenix sur l'une de ses enquêtes les plus difficiles. Il va même jusqu'à l'aider dans le rôle d'avocat de la défense au moment où Phoenix est blessé. 
Un gag récurrent autour de Benjamin est le fait qu'il n'arrive jamais à faire dire le nom et profession de ses témoins. Benjamin Hunter est le personnage de la série Phoenix Wright: Ace Attorney ayant le plus de "logique", en témoigne sa mécanique de jeu dans les spin-off Ace Attorney Investigation. C'est aussi un personnage très charismatique qui a énormément de succès auprès de la gent féminine, bien qu'il ne le réalise pas.

Première rencontre : Phoenix Wright: Ace Attorney
Le procureur Manfred von Karma est méticuleux et impitoyable. Il est connu pour n’avoir obtenu que des sentences « coupable » durant ses quarante ans de carrière. Le secret de sa réussite, d'après Hunter, est que Von Karma prépare parfaitement les témoins et les preuves. Cependant Henri Hunter (le père de Benjamin Hunter) découvre que Manfred a utilisé une preuve falsifiée et ternit sa réputation lors du procès qui les oppose. À la suite de cela, lorsqu'un tremblement de terre immobilise l'ascenseur dans lequel se trouvent Henri Hunter et son fils, il reçoit une balle perdue et tire une balle en retour, qui tue Henri Hunter. Quand Benjamin est accusé de meurtre à sa place, il est montré que Manfred a monté cette affaire de toutes pièces, allant jusqu'à dissimuler la balle reçue dans son épaule. Manfred a une fille prénommée Franziska. Il dit avoir une petite-fille lors d'une remontrance à Phoenix, mais cela aurait pu être un trait d'humour. Manfred a adopté Benjamin après la mort de son père, devenant son mentor. Le procureur ne laisse jamais parler le juge lors d'un procès et prend parfois des décisions à sa place.

Première rencontre : Phoenix Wright: Ace Attorney Justice for All
Fille de Manfred von Karma, Franziska devient procureure en Allemagne à l’âge de 13 ans, et n'a connu aucune défaite jusqu'à sa rencontre avec Phoenix. Quand Benjamin disparaît pendant environ un an, Franziska prend sa place, pour chercher à se venger de Phoenix pour la disparition de son frère adoptif. Son autre motivation, plus secrète, est que Franziska ne veut plus rester dans le sillage de Benjamin Hunter ou de son père. Elle décide pour le dépasser de battre l'avocat qu'ils n'ont jamais vaincu. Cependant elle ne réussira pas, sauf dans la quatrième affaire de Phoenix Wright Ace Attorney: Justice for All. Elle n'accepte pas la défaite et se bat pour la perfection sans tenir compte de la vérité. Quand Benjamin réapparaît, elle garde une rancœur envers Phoenix, mais l’aide malgré tout dans certaines affaires. Franziska porte toujours avec elle un fouet, l’utilisant sans vergogne sur n'importe qui dans la cour de justice, et adore traiter les autres d'“idiots idiotement idiots” et plus globalement abuser du mot “idiot”. Elle appelle également les autres par leurs patronymes complets (prénom et nom). Cependant, derrière ce personnage froid se cache une femme avec un grand complexe d'infériorité, ressentant le besoin d'aider les autres, en particulier ceux en qui elle se reconnaît. Ainsi, elle n'hésite pas à apporter son aide à Phoenix Wright pour retrouver Maya dans la dernière enquête de Trials and Tribulations.

Première rencontre : Phoenix Wright: Ace Attorney Trials and Tribulations
Godot est un procureur qui porte un imposant masque électronique, aux cheveux blancs malgré une apparence plutôt jeune, et boit une quantité astronomique de café pendant les procès. Il s'exprime de manière suave. Personne ne semble savoir d'où il vient, mais dès son arrivée à la cour il maîtrise le droit ; il prétend lui-même être revenu des Enfers et semble avoir une dent envers Phoenix sans que ce dernier sache la raison. Il apparaît quasiment en permanence avec une tasse de café, qu'il concocte lui-même sous forme de mélange, comme le thé. Il prétend en avoir fait une centaine. Selon lui, il peut gagner un procès en moins de 17 tasses.
On apprend finalement qu'il s'agit de Diego Armando, l'ancien avocat de la défense qui a aidé Mia Fey à son premier procès et est aussi son fiancé (seulement dans la version française du jeu). Il a également protégé Maya Fey de Dahlia Plantule par amour pour la défunte avocate. C'est à cause du poison que Dahlia Plantule a versé dans son café que Diego a fini dans le coma, dont il ne s'est réveillé qu'après la mort de Mia. Il porte une grande rancœur envers Phoenix, qu'il accuse de ne pas avoir assez bien protégé Mia.

Première rencontre : Phoenix Wright: Ace Attorney
Victor Boulay est un procureur qui commence généralement avec une enquête plutôt solide contre la défense, mais il est rapidement ridiculisé quand l’avocat de la défense trouve les trous dans son argumentation. Victor est très imbu de lui-même, et adore se moquer des jeunes débutants, ce qui lui a valu le surnom de “Tueur de Bleus”. Il sert dans le jeu comme premier procureur, dans les quatre premiers volets. On croise son frère dans les deux suivants, et son ancêtre dans The Great Ace Attorney Chronicles. Il arbore 3 coiffures différentes au fil des jeux.

Première rencontre : Apollo Justice: Ace Attorney
Konrad Gavin est le jeune frère de Kristoph Gavin et le chanteur du groupe de rock « Les Gavinners ». Le groupe se sépare à la fin du jeu, à la suite de la condamnation d'un des membres et très bon ami de Konrad, Daryan Crescend.
Ema Skye, l'inspecteur de police travaillant pour lui, ne le supporte pas. 
Alors qu'il est perfectionniste (il remarque la moindre petite erreur que ce soit en musique ou en accusation), Konrad ne cherche pas forcément à avoir un tableau parfait dans la cour de justice, mais cherche plutôt à ce que la justice soit rendue, n'hésitant pas à travailler avec la défense pour atteindre un jugement correct.

Première rencontre : Ace Attorney Investigations: Miles Edgeworth
Byrne Faraday est un procureur, membre du Yatagarasu et le père de Kay Faraday. Durant le procès pour le meurtre de Deid Mann, Calisto Yew accuse Byrne d'être le Yatagarasu, alors que le Yatagarasu est un collectif les regroupant, eux deux et le détective Badd. Il était chargé de l'enquête sur le Yatagarasu et se fait tuer par Calisto dans l'affaire 4 de Ace Attorney Investigations.

Première rencontre : Phoenix Wright: Ace Attorney - Dual Destinies
Simon Blackquill est un jeune procureur, rival d'Athena. Il s'habille comme un samouraï avec de longs cheveux noirs et blancs attachés en queue de cheval, tout en portant du maquillage sombre. Son apparence lugubre sert à intimider les témoins, les avocats et même le juge qu'il insulte de menaces au poignard.
Simon Blackquill assure ses procès menotté car il a été condamné à mort après un verdict coupable erroné, obtenu lors du procès pour l'assassinat de Metis Cykes, son mentor et la mère d'Athena. Sa condamnation a contribué aux premiers doutes en le système de la part de la population, et donc aux commencements de l'Âge Sombre de la Loi, en même temps que la révocation de Phoenix. Il est innocenté par Athena dans la dernière affaire du jeu.
Il reste un homme honnête et loyal qui croit profondément en la justice. C'est le frère d'Aura Blackquill.

 
Première rencontre : Phoenix Wright: Ace Attorney - Spirit of Justice
Nahyuta Sahdmadhi est un procureur du Royaume de Khura'in, qui a travaillé sur des affaires tant dans son pays qu'à l'étranger. Il est l'aîné de Dhurke Sahdmadhi et d'Amara Sigatar Khura'in, et le frère aîné de Rayfa Padma Khura'in. Lui et Apollo Justice ont été élevés ensemble comme frères lorsque le père d'Apollo, Jove Justice, est mort dans une tentative d'assassinat sur la vie d'Amara. Cependant, Nahyuta est tombé sous le contrôle de la reine actuelle, Ga'ran, qui l'a contraint à coopérer en menaçant sa famille. Bien que Nahyuta soit extérieurement une figure calme et sereine, il est absolument implacable devant les tribunaux, cherchant à mettre fin aux procès le plus rapidement possible. Lorsqu'il est provoqué ou irrité au tribunal, il a tendance à claquer ses perles sur son banc, ou à les jeter à la défense, suivi d'un chant qui fait resserrer les perles autour d'elles. En plus des objections, Nayuta crie fréquemment "Satorha!", Un mantra khura'inais destiné à réveiller ceux qui sont perdus dans les rêveries. Bien que procureur, Nahyuta était secrètement un Dragon Défiant, se souvenant toujours du credo de Dhurke, et le récitant finalement à Ga'ran pour se libérer de son contrôle, aidant Justice à la retirer du trône. Par la suite, il devient régent pour Rayfa jusqu'à ce qu'elle devienne reine, et commence le processus de réforme du système juridique khura'inais aux côtés d'Apollo.

Inspecteurs et détectives 

Première rencontre : Phoenix Wright: Ace Attorney
Dick Tektiv est un Détective des Affaires Criminelles qui est souvent à la tête des enquêtes sur les crimes et aide Phoenix en lui fournissant des preuves et en lui donnant son opinion sur le crime. Il est aussi généralement le premier témoin à passer lors des procès, indiquant le contexte du crime. Il est généralement plutôt nerveux, et propice à tourner la situation dans la mauvaise direction. Il se trouve constamment avec des problèmes financiers, à cause de son style très peu conventionnel de travail de détective, ce qui le met en mauvaise posture face à ses supérieurs. Il porte toujours un pansement sur la joue gauche. Dans le troisième épisode Trials and Tribulation il exprime un intérêt certain pour Maguy Loiseau.

Première rencontre : Phoenix Wright: Ace Attorney
Ema est la jeune sœur de l'Assistant au procureur Lana Skye et veut rentrer dans la Police scientifique. Après l'arrestation et accusation pour complicité de meurtre de sa sœur, Ema va en Angleterre pour étudier, mais rate ses examens. Elle revient finalement, après sept ans d'absence, pour rejoindre la police en tant que détective. Son affectation est plutôt inintéressante par rapport à ce qu'elle aimerait faire, et on la retrouve souvent en train de manger son casse-croûte préféré, un gâteau plutôt croustillant qu'elle appelle « Snackoos » (« Karinto » dans la version japonaise) pendant qu'elle attend qu'un évènement arrive. Elle promène toujours avec elle des instruments scientifiques en médecine légale et aide l'avocat de la défense quand cela est nécessaire. Dans Apollo Justice, elle est toujours en rogne contre le procureur Konrad Gavin. Elle revient dans Ace Attorney Investigations où ses compétences scientifiques vont brièvement aider Hunter.

Première rencontre : Phoenix Wright: Ace Attorney - Dual Destinies
 Bobby Fulbright est un détective au sang chaud ayant pour slogan « En la justice, nous croyons! » Il travaille avec Simon Blackquill à plusieurs reprises et était chargé de le superviser  au tribunal. Le détective espérait aider le procureur à se racheter et il semblait complètement inconscient des tentatives de ce dernier de le manipuler. Il fut révélé comme étant un mystérieux agent international connu uniquement sous le nom de "fantôme" qui a pris l'identité du défunt détective, signifiant que le Fulbright que Phoenix Wright, Apollo Justice et Athena Cykes ont rencontré lors de leurs affaires était cet imposteur. Ce n'est que lors du nouveau procès de l'incident UR-1 que le véritable corps de Fulbright a été identifié et que son imposteur fut traduit en justice.

Première rencontre : Ace Attorney Investigations: Miles Edgeworth
Shi-Long Lang est un détective international qui a une haine profonde envers les procureurs et agit comme le rival de Hunter. Lang est présenté dans l'épisode 3 et fait également une petite apparition dans la quatrième affaire. Il est un agent d'Interpol du pays fictif Zheng Fa et travaille avec Franziska Von Karma sur l'affaire du réseau de contrebande. Sa haine envers les procureurs provient d'une rancune existante depuis des générations dans sa famille. La famille de Lang a été une force puissante dans l'application de la loi, mais après l'incident où ils ont été accusés de falsification de preuve, ils ont perdu leur crédibilité et Lang blâme l'accusation de l'affaire qui a poussé sa famille dans la honte. Le record personnel de Lang d'arrestations est le plus haut de n'importe quel agent d'Interpol.

Première rencontre : Ace Attorney Investigations: Miles Edgeworth
Tyrell Badd est un détective durci par le temps travaillant pour le commissariat local. Dans sa première apparition durant l'affaire 4, il semble enquêter sur le meurtre de Byrne Faraday et surveiller, de près, l'inspecteur nouvellement promu, Dick Tektiv. Quoiqu'initialement hostile envers Hunter en raison de son jeune âge, il accepte sa demande pour l'aider sur l'enquête sur la demande de Manfred von Karma.
Plus tard, dans l'affaire 5, Badd réapparaît pour aider dans la capture du Yatagarasu, mais choque chacun en admettant qu'il fait partie du trio (formé de lui-même, Byrne Faraday et Calisto Yew) qui partagent ce titre. Sachant que la justice doit être rendue peu importe qui il est, Badd devient garde.

Famille Fey 
La famille Fey est très connue pour ses pouvoirs spirituels et réside dans le Village Kurain. Cette famille est divisée en deux lignées, la principale, incluant Misty, Mia et Maya Fey, et la branche (famille collatérale) incluant Morgan et Pearl Fey.
 

Première rencontre : Phoenix Wright: Ace Attorney Trials and Tribulations
Misty Fey est la mère de Mia et Maya Fey, elle est la Maîtresse de la Technique de Channeling Kurain (et chef du village Kurain). Il lui a été demandé d'aider la police lors de l'affaire DL-6, mais le résultat de ses actions a été prouvé comme erroné. Elle a disparu pendant de nombreuses années, tout en restant attentive à la vie de ses deux filles. Quand elle apprend que Morgan Fey cherche à empêcher Maya de devenir la prochaine Maîtresse Kurain par Godot, elle réapparaît sous la fausse identité d'un écrivain de livre pour enfant « Elise Deauxnim », et se sacrifie pour sauver la vie de Maya. Sa véritable identité n'est révélée qu'à la fin du jeu.

Première rencontre : Phoenix Wright: Ace Attorney
Mia est la première fille de Misty, qui deviendra une avocate de la défense après la disparition de sa mère à la suite de l'affaire DL-6. Elle commence à travailler dans le Cabinet d'avocat de Samuel Rosenberg (où elle rencontrera Diego Armando, pour finir par créer son propre cabinet d'avocats : l'Agence Fey & Co). Traumatisé par son premier procès où son client se suicide, elle attend un an avant de plaider à nouveau pour défendre Phoenix, accusé de meurtre. Elle va de nouveau se confronter à Dahlia, comme lors de son premier procès. Peu de temps après avoir intégré Phoenix, elle est tuée par Redd White, à cause de certaines informations qu'elle vient d'apprendre. Heureusement grâce aux capacités de channeling de Maya et Pearl, elle réapparaît régulièrement pour aider Phoenix, l'aidant souvent aux moments les plus difficiles. On apprend dans Phoenix Wright: Ace Attorney Trials and Tribulations que Mia s'est aussi tournée vers le droit pour ne pas rentrer en concurrence avec Maya pour le titre de Maîtresse Kurain.

Première rencontre : Phoenix Wright: Ace Attorney
Maya est la plus jeune fille de Misty et est encore une apprentie médium. Elle est aussi l'actuelle Maîtresse du Village Kurain et de la Technique de Channeling Kurain. Après la mort de Mia, Maya reste la majeure partie du temps avec Phoenix pour l'aider dans ses enquêtes et procès. Elle passe sa vie sur le fil de la mort au fil des affaires en se faisant enlever, accuser de meurtres, ou manque de se faire tuer. Maya a un appétit insatiable et une forte affinité avec les hamburgers (les ramens dans la version japonaise).
Dans l'affaire 3 de Ace Attorney Investigations: Miles Edgeworth, elle apparaît avec Phoenix et Pearl sur une barque sur la rivière qui passe à côté du Gatewater Land.

Première rencontre : Phoenix Wright: Ace Attorney Justice for All
Morgan est la sœur aînée de Misty, elle est à la tête de la branche collatérale de la famille Fey. Elle a été mariée deux fois, ayant eu Dahlia et Iris lors de son premier mariage, et Pearl lors de son second. Morgan a perdu son statut de Maîtresse Kurain, lorsque sa jeune sœur a montré que son pouvoir était plus important que le sien. Elle est sur-protectrice envers Pearl et cherche à tout prix à l'installer à la place de Maîtresse du Village Kurain, quitte à sacrifier des vies.

Première rencontre : Phoenix Wright: Ace Attorney Justice for All
Pearl est la plus jeune fille de Morgan, et même si elle est encore très jeune, ses pouvoirs de channeling sont beaucoup plus importants que ceux de sa cousine, Maya. Elle a rarement quitté le Village Kurain, et n'est venue pour la première fois en ville que pour rendre visite à sa cousine. Elle pense que Phoenix et Maya entretiennent des rapports amoureux. Pearl a une confiance absolue en sa mère, ce qui mènera au drame lors du dernier procès mené par Phoenix dans Phoenix Wright: Ace Attorney Trials and Tribulations.
Dans l'affaire 3 de Ace Attorney Investigations: Miles Edgeworth, elle apparaît avec Phoenix et Maya sur une barque sur la rivière qui passe à côté du Gatewater Land.

Première rencontre : Phoenix Wright: Ace Attorney Trials and Tribulations
Première jumelle de Morgan, Dahlia est un des personnages les plus noirs que l'on peut rencontrer dans la série. Elle a une grande habileté à manipuler les gens, tout en ayant l'apparence d'une jolie et innocente fille. Elle se sera même servi de Phoenix pour cacher une preuve quand elle a attenté à la vie de Diego Armando. Elle est coupable d'au moins deux meurtres, et d'une tentative de meurtre sur Phoenix, ce qui lui vaudra d'être jugée à la peine capitale par Mia sa propre cousine (qui ignorait son lien de parenté), puis finalement exécutée cinq ans plus tard. Cela ne l'empêchera pas malheureusement d'aider une dernière fois sa mère, que Dahlia déteste pour l'avoir abandonnée après l'échec de son premier mariage, pour destituer Maya de son titre de Maîtresse Kurain.

Première rencontre : Phoenix Wright: Ace Attorney Trials and Tribulations
Iris est la sœur jumelle de Dahlia, mais ne partage pas sa personnalité diabolique. Après avoir aidé sa sœur à contrecœur pour voler une pierre précieuse à leur père, Iris rejoint un monastère Kurain. On apprend vers la fin de l'épisode Phoenix Wright: Ace Attorney Trials and Tribulations que pendant les huit mois où Phoenix pensait sortir avec Dahlia il se trouve que c'était Iris qui, sous les ordres de sa sœur, avait pris son rôle, mais avec le temps, elle a fini par éprouver de réels sentiments pour Phoenix, ce qui a valu à Phoenix une claque de la part de Pearl lorsqu'elle le lui révèle. Elle est aussi à l'origine du surnom « Feenie » pour Phoenix.

Troupe Grimoire 

Première rencontre : Apollo Justice: Ace Attorney

Melchior Grimoire est le fondateur de la Troupe Grimoire ainsi que le grand-père biologique d'Apollo et de Vérité. Il a dans le sang le pouvoir de percevoir la vérité en observant les mouvements de la personne en question. À la suite d'un grave cancer, il s'est suicidé après avoir passé la main de leader de la troupe à Zachary. Suicide qui a été considéré comme un meurtre avec Zachary comme unique suspect. C'est cette affaire qui a conduit Phoenix à perdre son badge d'avocat.

Thalassa est la fille unique de Melchior Grimoire et la mère biologique d'Apollo et de Vérité. Elle a été cachée par son père après un accident imprévu lors de la répétition d'un tour. C'est là qu'elle a perdu la mémoire et la vue. Elle a pris l'identité de Lamiroir, et est devenue une chanteuse borginaise très connue.

Zachary Grimoire est un des membres de la troupe Grimoire. Son vrai nom est Enzo Enigmar en français, Shadi Enigmar en anglais et  en japonais. Il est le père biologique de Vérité et le second mari de Thalassa et a été choisi par Melchior comme héritier des secrets de la Troupe Grimoire. Il a été l'accusé dans l'affaire du meurtre de Melchior, mais a réussi à s'échapper avant que le verdict coupable ai pu être prononcé, grâce à un tour de magie et à l'aide de sa fille Vérité. Sept ans plus tard, il réapparaît sous la nouvelle identité de Enzo Gomez (Shadi Smith en Anglais), un voyageur, mais est tué par Kristoph Gavin, le motif de ce dernier n'est révélé qu'à la fin du jeu et tout est lié à l'affaire qui a coûté son badge à Phoenix.

Virgil est un collègue de Zachary et Thalassa, et forme le dernier élément du trio de la Troupe Grimoire, mais est le dernier connu après la disparition de Zachary et de Thalassa. Il cherche aussi à faire revivre la popularité de la Troupe Grimoire qui a été perdue sept ans plus tôt.

Vérité est la fille de Thalassa et de Zakary, et possède aussi le don de perception de sa mère. Après le procès de son père, et la disparition de celui-ci, Phoenix décide de l'adopter, et elle a accepté sans hésitations. À l'instar de Maya Fey, elle aide Apollo pendant ses enquêtes et ses procès, avec « L'agence à Tout faire Wright ». Elle aide d'ailleurs Apollo à maîtriser son pouvoir de perception. Vérité est une magicienne hors pair, et son tour préféré est Monsieur Chapeau, un pantin portant un chapeau, qu'elle a exécuté pendant un procès avant que le verdict ne tombe. Son second tour favori est celui de la « Culotte Magique », qui lui sert à faire apparaître tout et n'importe quoi, et remporte un franc succès lors de ses représentations au Wonder Bar. Vérité est la demi-sœur d'Apollo, mais à la fin d'Apollo Justice: Ace Attorney elle et son frère ne sont pas encore au courant de cet état de fait.

Royaume de Khura'in 
Royaume asiatique aux frontières de l'Himalaya et où la spiritualité règne en maître, ce pays est surtout connu pour une loi appelé « Acte de Culpabilité de la Défense », qui dicte qu'un avocat de la défense échouant à prouver l'innocence de son client durant un procès sera jugé coupable et recevra la même sanction que celui-ci.

Jeune prêtresse royale et fille de la reine Ga'ran, ses pouvoirs magiques lui permettent d'effectuer des danses engageant des « Séances de Divination », qui montre les derniers moments des victimes avant leur mort à travers leur cinq sens. Distante et froide, elle est sujette de crises de colère quand des contradictions sont révélées lors de ses séances et se montre d'abord moqueuse envers Phoenix, avant de réaliser son sens du devoir et sa volonté d'uitliser les séances comme moyen de découvrirr la vérité.

Autres personnages récurrents 

Première rencontre : Phoenix Wright: Ace Attorney
Le juge préside tous les procès de la franchise Ace Attorney. Il régule les objections, examine et approuve les preuves, demande aux témoins de s'installer à la barre. Il est facilement influencé par les opinions et sentiments des gens dans la cour ce qui lui vaut le surnom de « juge Girouette », mais peut parfois être impitoyable, demandant à la défense ou à l'accusation d'étayer leurs allégations. Il est dit qu'il n'a jamais prononcé de mauvais jugement et est nommé « le Grand Jugini ». Il a un frère qui est aussi juge dans le même district, et il apparaît trois fois dans Trials and Tribulations dont la cinquième affaire.

Première rencontre : Phoenix Wright: Ace Attorney
Paul est l'ami d'enfance de Phoenix Wright et Benjamin Hunter. Son tempérament et sa cruelle malchance lui ont valu l'accroche « Quand Paul Defès arrive, tout part à la dérive ». Pendant les trois ans que relatent les trois premiers épisodes de la série, Paul a enchaîné job sur job pouvant même en changer plusieurs fois pendant la même année. Dans la cinquième affaire de Trials and Tribulation Paul se découvre une nouvelle passion pour le dessin auprès d'Elise Deauxnim et jouera un rôle important dans l'affaire.

Première rencontre : Phoenix Wright: Ace Attorney
Flavie est une vieille dame qui a un faible pour les jeunes hommes dans le show business, mais aussi envers Benjamin Hunter qu'elle surnomme « Benji ». Elle travaille dans la sécurité, et a changé au moins deux fois de société de sécurité. Elle est en admiration devant des stars, qui sont souvent des victimes dans les affaires. Elle parle beaucoup et relate souvent à quel point les choses était mieux avant. Elle déteste aussi les gens qui se mettent en travers de son chemin.

Première rencontre : Phoenix Wright: Ace Attorney
Gustavo Lonté est un acteur qui joue le rôle du populaire « Samouraï D'acier » à la télévision, série dont Maya Fey est fan. Quand le show est annulé à la suite du meurtre du second rôle de la série, il prend le rôle principal d'un autre show « La Princesse rose » inspiré au réalisateur par Maya. Après l'échec de la « Princesse Rose », Gustavo continuera sa carrière comme mentor auprès d'autres acteurs et joue le lapin dans une émission pour enfants.

Première rencontre : Phoenix Wright: Ace Attorney
Eva est une photographe s'intéressant aux évènements surnaturels, comme les monstres de lac, ou apparitions surnaturelles. Elle changera d'intérêt pour vouloir devenir paparazzi lors de l'affaire du Samouraï Nickel. Eva ne vit que pour le prochain scoop. Elle a un fort accent marseillais trahissant ses origines. Elle joue un rôle important dans trois affaires (une dans le premier jeu et deux dans Justice for All), toujours aussi bavarde. Elle aide souvent l'affaire grâce à ses photos (en général mal cadrées).

Première rencontre : Phoenix Wright: Ace Attorney Justice for All
Maguy Loiseau est un officier de police accusée du meurtre de son petit-ami, mais qui malgré son innocence prouvée, a été forcée à démissionner. Elle finit par travailler dans un restaurant Italien le « Bellisima », où elle sera, une fois encore, accusée de meurtre. Apparemment, elle tombe amoureuse de Dick Tektiv.

Première rencontre : Phoenix Wright: Ace Attorney Justice for All
Andrea est impliquée dans une relation complexe entre deux stars de la télévision, et son mentor qui était aussi une amie proche. Après le suicide de celle-ci, Andrea devient refermée sur elle-même, souffrant d'un syndrome de codépendance. Après l'accusation de son patron pour meurtre, elle est employée par une grande chaîne de magasins, travaillant comme assistante pour les événements spéciaux, comme l'exposition Kurain. Andrea est plutôt maladroite et a facilement tendance à se plaindre de ses défauts.

Ace Attorney
Ace Attorney
Personnage de Capcom